D77 peut faire référence à :
 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Nabob (D77), un porte-avions d’escorte de la Royal Navy ;
 Route départementale 77b, en Savoie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres